Brandsma ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Brandsma (* 1965), niederländischer Saxophonist und Klarinettist
 Ellen Brandsma (* 1968), Moderatorin und Modell
 Gorgon Gregory Brandsma (1874–1935), niederländischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Kisumu
 Jacob Brandsma (1898–1976), niederländischer Ruderer
 Jo Brandsma (1900–1973), niederländischer Ruderer
 Lambert Brandsma, niederländischer Chemiker und Autor
Lisanne Brandsma (* 1992), niederländische Ruderin
 Titus Brandsma (1881–1942), niederländischer Theologe im Widerstand gegen den Nationalsozialismus